Результати сезону 1975-76 у вищій лізі грецького футболу Альфа Етнікі

Турнірна таблиця 

 

 
О = Очки М = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи; Р = Різниця;

 Примітки
Атромітос оштрафований на 3 очки

Ігри

Посилання 
 Official Greek FA Site 
 Greek SuperLeague official Site 
 SuperLeague Statistics

1975 у футболі
1976 у футболі